Шолтес () — угорське прізвище:

 Шолтес Золтан Іванович (1909-1990) — знаний художник-самоук,
 Шолтес Степан Золтанович (* 1944) — архітектор, заслужений художник України.
Угорські прізвища